Gyniulus är ett släkte av mångfotingar. Gyniulus ingår i familjen Parajulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Cylinderdubbelfotingar
Gyniulus